Derscheid ist 

ein Ortsteil der Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis, siehe Derscheid (Much)

der Familienname folgender Personen:
Gustav Theodor Friedrich Derscheid, deutscher Reichsgerichtsrat
Jean-Marie Derscheid (1901–1944), belgischer Zoologe